Une lame d'air peut désigner :

 En construction, une lame d'air est un espace vide créé entre deux matériaux.
 Dans le secteur industriel, une lame d'air (ou couteau à air, ou encore rampe de soufflage) est une pièce creuse et allongée, présentant sur l'une des faces une fente ou une série de trous sur toute la longueur, et qui a pour rôle de souffler de l'air comprimé de manière uniforme sur une large surface, ceci pour divers processus automatisés : refroidissement ou chauffage, nettoyage des résidus liquides ou solides après usinage, etc.

Notes et références